Santo Ianni ima više značenja:
 Santo Ianni, Cosenza
 Santo Ianni, Isernia
 Santo Ianni, Potenza